Ardea steht für:

 Ardea, eine Stadt in der Metropolitanstadt Rom in der italienischen Region Latium
 Ardea (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Reiher (Ardeidae)
 Ardea (Zeitschrift), die wissenschaftliche Zeitschrift der Netherlands Ornithologists’ Union
 Ardea (Persis), antike Stadt in der Persis, südwestlich von Persepolis
 Lancia Ardea, ein Automodell